Сочинение может означать:
 Сочинение, в синтаксисе — неравноправная связь, односторонняя зависимость одного компонента связи (слова либо предложения) от другого. .
 Сочинение — вид письменной школьной работы, представляющий собой изложение своих мыслей, знаний на заданную тему.
 Сочинение — произведение в деятельности человека.

См. также 
 Сочинение ко Дню победы
 Сочинение Сатурналии
 Сочинение брата и сестры